Уильям де Альдебург (; до 1358 — 20 августа 1391) — английский аристократ, 2-й барон Альдебург с 1387 года, ставший последним носителем этого титула.

Биография 
Уильям де Альдебург был единственным сыном Уильяма де Альдебурга, 1-го барона Альдебург, и Элизабет Лайл. После смерти отца в 1387 году он унаследовал его земли и баронский титул; вассальная присяга Уильяма состоялась 1 апреля 1388 года. 2-й барон был женат на Марджори Саттон, дочери Томаса Саттона и вдове Петера Моли. Этот брак остался бездетным, так что после смерти Уильяма в 1391 году титул барона Альдебург перешёл в состояние ожидания.

Примечания 

Бароны Альдебург
Бароны Англии XIV века
Альдебурги